Meridiani – linee immaginarie sulla superficie terrestre
 Meridiani  – termine della filosofia orientale, in particolare della medicina tradizionale cinese, corrispondente ai Nadi della tradizione indiana
 I Meridiani  – collana editoriale
 Meridiani  – mensile

Pagine correlate
Meridiano